Der Škoda Roomster ist ein Hochdachkombi des tschechischen Automobilherstellers Škoda, der im September 2006 auf den Markt kam. Im April 2010 folgte analog zum Škoda Fabia II ein Facelift. Im April 2015 wurde die Produktion eingestellt.

Modellgeschichte 
Der Name Roomster ist ein aus den englischen Begriffen Room und Roadster zusammengesetztes Kunstwort bzw. Kofferwort, das den praktischen Nutzen eines Minivans mit den sportlichen Fahreigenschaften eines Roadsters suggerieren soll. Der Prototyp wurde noch mit hinteren Schiebetüren vorgestellt, die in der Serienversion weggelassen wurden.

Der Roomster basiert auf Karosserie- und Technikkomponenten des Škoda Octavia und des Škoda Fabia II. Bei vorhergehenden Neuentwicklungen hatte die Konzernleitung in Deutschland Škoda die Vermischung von Plattformen verwehrt. Er wurde in der Tschechischen Republik in Mladá Boleslav und Kvasiny hergestellt.

Das Design wurde mit dem red dot design award ausgezeichnet.

Mitbewerber waren Hochdachkombis mit meist hinteren Schiebetüren sowie Minivans, die üblicherweise etwas kleiner dimensioniert sind als der Roomster, da der Roomster die Nische zwischen Hochdachkombis und Minivans besetzt.

Das Kofferraumvolumen des Roomster 5J beträgt 455–1555 Liter.

Ab April 2007 wurde von Škoda eine Lieferwagen-Version des Roomster unter dem Namen Škoda Praktik angeboten. Diese Version ist äußerlich identisch mit der PKW-Version, die hinteren Seitenscheiben sind jedoch durch lackierte Bleche ersetzt, und der hintere Teil des Innenraums besitzt keine Bestuhlung. Der Laderaum ist durch eine Trennwand vom Fahrgastraum abgeteilt und besitzt Verzurrösen zur Befestigung der Ladung. Weitere Anpassungen sind eine veränderte Abstimmung des Fahrwerks und eine leicht erhöhte Zuladung. Der „Praktik“ wurde zudem preislich etwas günstiger als die Pkw-Version angeboten.

Der Škoda Praktik war Nachfolger der Lieferwagen-Variante des Škoda Fabia.

In Österreich wurde neben dem Škoda (Roomster) Praktik auch ein Octavia Praktik angeboten, die Modifikationen (Fenster, Bestuhlung) waren die gleichen wie beim Roomster.

Modellpflege 
Im Frühjahr 2010 erhielt der Škoda Roomster ein Facelift und eine technische Aktualisierung. Dabei wurde der gesamte Vorderwagen inklusive Frontpartie verändert sowie das Interieur und Armaturenbrett aufgewertet. Vier neue Motoren waren im Angebot: ein „1.2 TSI“ mit 63 oder 77 kW und ein „1.6 TDI“ mit 66 oder und 77 kW. Es gab auch eine „GreenLine“-Version, diese sollte weniger Kraftstoff verbrauchen und hat einen 1,2-Liter-TDI-Motor mit einer Leistung von 55 kW und einem Verbrauch von angegebenen 4,2 Litern.

Motoren

Produktionszahlen

Zulassungszahlen 
Zwischen 2006 und 2015 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 128.744 Škoda Roomster neu zugelassen worden. Mit 23.962 Einheiten war 2009 das erfolgreichste Verkaufsjahr. Dies ist insbesondere auf die Umweltprämie zurückzuführen.

Weblinks 

  Der Caddy von Skoda von Auto Bild
 
  Sammlerstück statt Bestseller von Auto-Zeitung

Einzelnachweise 

Utilities
Hochdachkombi
Kofferwort